99 имён Аллáха ( — «прекраснейшие имена Аллаха») в исламе — имена Бога, взятые из Корана и Сунны.

Общие сведения 

Количество имён Аллаха (которые также можно понимать как аспекты Бога), объединённых в единый список, определяется достоверным хадисом, переданным от Абу Хурайры:

Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, у Аллаха есть девяносто девять имён — сотня без одного, и тот, кто будет перечислять их (запомнит их), войдёт в рай».

Коран предписывает использовать их в молитвах:

В академических работах имена часто упорядочивают согласно порядку их упоминания в Коране. В то же время существует традиция упорядочивать их согласно арабскому алфавиту. Имя «Аллах» обычно не включается в список и, характеризуясь как высшее (), часто называется сотым. Так как Коран не даёт однозначного списка имён, в различных традициях он может различаться в одном или двух именах.

В списках имена Аллаха обычно приводятся с определённым артиклем арабского языка  аль-. Но если имя Аллаха в молитве упоминается не в составе фразы, а само по себе, то вместо  аль- произносится  йа̄- ( Йа̄-Сала̄м — «О, Миротворец!»).

Классификация 
Все 99 имён можно условно разделить на две или три группы по их признакам. Во-первых, различают имена сущности Бога () и имена Его качеств (), а во-вторых различают происхождение имени: традиционные имена и имена, которые следуют непосредственно из Корана или косвенно из него. В богословии ислама существуют более подробные классификации, в частности среди имён качеств могут различаться имена милосердия и строгости, красоты и величия и другие.

Концепции «танзих» (tanzīh) и «ташбих» (tashbīh) отражают проблему антропоморфизма в исламе. Танзих означает невозможность сравнения Бога с человеком (ср.: апофатическое богословие). С другой стороны, человек воспринимает Божественное через призму своих жизненных понятий и возможностей, следовательно, описывает Бога такими именами как «Независимый», «Прославленный» и др., соответствующим традиции танзиха. Ташбих является противоположностью танзиха, подразумевая подобность чего-то чему-то. В качестве религиозной концепции он означает возможность описания Божественного через качества, созданные Богом. К ташбиху относят имена «Милосердный», «Любящий», «Прощающий» и др.

Согласно Корану, никто и ничто не может сравняться с Аллахом или быть подобным ему. С другой стороны, Коран описывает Аллаха, используя атрибуты человека или человеческой жизни — руки, трон. В результате возникают вопросы: отличен ли Бог от своего творения и насколько правомерно описывать Его посредством сравнения с творениями Аллаха. Ответы являются предметом дискуссии в классической исламской теологии. В настоящее время более распространёнными является матуридийская и ашаритская концепции понимания сущности Аллаха и его атрибутов. Согласно этой концепции, приводимое в Коране и хадисе описание Аллаха должно восприниматься как истина. При этом

Правила 
Например, если разбойники раскаиваются в содеянном, то к ним не применяют установленную меру наказания. А опираются на следующее высказывание из Корана: «Это не относится к тем, кто раскаялся, прежде чем вы одержали верх над ними. Да будет вам известно, что Аллах — Прощающий, Милосердный!» Упоминание этих двух имён свидетельствует о том, что Аллах прощает таких людей и проявляет к ним сострадание, избавляя их от установленной меры наказания.

Список имён

Имена, отсутствующие в традиционном списке 
Коран содержит некоторые имена Аллаха, которые обычно не вносятся в традиционный список из 99 имён. Вместе с ними полное количество имён возрастает до 124. Некоторые из них не запрещены в качестве имён людей, например Ан-Насир (, an-Nāṣir, Победитель, Помощник), которое носил Ан-Насир Лидиниллах (1158—1225) — багдадский халиф из династии Аббасидов, а также ряд других известных персоналий.

Часто встречающееся имя Ар-Рабб (Ar-Rabb, ) переводится как Господь или Властелин, тот кто обладает властью управлять. Оно применяется только в отношении к Аллаху, для людей используется конструкция Rabb Ad-Dār. Ибн Араби называет три основных имени Бога: Аллах, ар-Рахман и ар-Рабб. Ар-Рабб используется во фразе «Аллах, Господь Миров» (Rabb al-'Ālamīn), где алам ( аламин) означает всё, кроме Аллаха.

Среди других имён Аллаха, не входящих в традиционный список, в Коране упоминаются
аль-Ма́уля (al-Mawlā, , Покровитель),
ан-Насир (an-Nāṣir, , Помощник),
аль-Гхалиб (al-Ghālib,  Победитель),
аль-Фатир (al-Fāṭir, , Создатель),
аль-Кариб (al-Qarib, , Ближайший) и другие.

Культурные аспекты 
Все суры Корана кроме девятой начинаются с фразы, называемой «Бисмиллях» — «во имя Аллаха Милостивого, Милосердного». Эти слова часто произносят в молитвах, они предваряют все официальные документы.

В качестве негативного примера приводится история о человеке, который поклялся Аллахом, что Бог не простит некий грех и, тем самым, поставив под сомнение всепрощение Всевышнего, перечеркнул свои добрые дела.

Имена Аллаха используются в зикре — молитве, заключающейся в многократном повторении обращения к Богу. Зикр считается ключевым в суфийской практике. В ней допускается сопровождение молитвенного повторения пением и аккомпанированием на музыкальных инструментах. Молитвы, заключающиеся в повторении 99 имён Аллаха, называются «вазифа». Число повторений в них может достигать десятков тысяч. Вазифа совершается как индивидуально, так и коллективно.

Для облегчения счёта во время безмолвной молитвы Богу иногда используются субха («чётки»). Они состоят из 99 или 33 бусин, каждая из которых соответствует одному из 99 имён Аллаха. После окончания молитвы по ним произносятся фразы: «пречист Аллах» (субхана л-Лах), «хвала Аллаху» (аль-Хамду ли-Ллях), «Аллах велик» (Аллаху Акбар) 33 раза.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 George Grigore, «Al-Rahmān al-Rahīm: Problems of Interpretation and Translation», Revue Roumaine de Linguistique, XXXVIII, 4. 1993

Ссылки 

 
 

Эпитеты